Schlacht um Wien steht für folgende Ereignisse:
 Belagerung von Wien (1529), siehe Erste Wiener Türkenbelagerung 
 Belagerung von Wien im Jahr 1683, siehe Zweite Wiener Türkenbelagerung und Schlacht am Kahlenberg
 Wiener Operation (1945)
 siehe auch Liste der Belagerungen Wiens